Porcellana är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1820. Porcellana ingår i familjen porslinskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Porslinskrabbor
Porcellana